Příjmení Trubač nosí více významných osobností:

 Bohumil Trubač (1924–1994) – český fotbalista, útočník
 Daniel Trubač (* 1997) – český fotbalový záložník
 Daniel Ignác Trubač (* 1969) – český akademický sochař a medailér
 Marek Trubač – slovenský publicista